Олизаренко – украинская фамилия.

Известные носители 
 Олизаренко, Анатолий Владимирович (1936—1984) — советский велогонщик.
 Олизаренко, Надежда Фёдоровна (1953—2017) — советская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции.
 Олизаренко, Сергей Алексеевич (род. 1954) — советский легкоатлет, стипльчезист.